Котс, Коутс () — английская фамилия и топоним. В старых источниках может упоминаться устаревшая транскрипция Котес (например, «Квадратурные формулы Ньютона-Котеса»)..

Персоналии 
 Котс, Александр Фёдорович (1880—1964) — основатель и первый директор Дарвиновского музея.
 Котс, Роджер (1682—1716) — английский математик и философ.
 Котс, Фрэнсис (1726—1770) — английский художник, работавший в технике пастели.
 Котс, Эверард (1861—1922; настоящее имя — Сара Джаннетт Дункан) — индоамериканская писательница.

Двойная фамилия
 Ладыгина-Котс, Надежда Николаевна (1889—1963) — советский зоопсихолог, приматолог, музеевед, доктор биологических наук, одна из организаторов Дарвиновского музея в Москве.

Топонимы 
 Котс — остров в Гудзоновом заливе, принадлежащий Канаде.
 Котс () — город в штате Миннесота, США.

См. также 
 Земля Котса
 Коутс
 Коц

Примечания